Los términos de Ventilla o La Ventilla pueden referirse a:

Ventilla 

 Estación de Ventilla, del Metro de Madrid, en la ciudad de Madrid, España.

La Ventilla 

Toponimia
 La Ventilla o Villayuda, barrio de la ciudad de Burgos, España.
 La Ventilla o Barrio de Almenara,barrio de la ciudad de Madrid, España.
 La Ventilla, barrio de Vioño de Piélagos (Cantabria), España.
 La Ventilla, localidad del municipio de Fuente Palmera en la provincia de Córdoba, España.
 La Ventilla o Las Viñas, B.I.C. en la localidad de Conquista, provincia de Córdoba, España.

Organizaciones
 Asociación de Rocieros de La Ventilla, creada en 1998, y con sede en la parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga de la ciudad de Madrid, España.
 La Ventilla, ganadería taurina, de nacionalidad mexicana y propiedad de Edgardo Meades Garfias (a fecha de 2007).